Jeremy:

 Джереми — имя, фамилия.
 Джереми, Ллойд (род. 1989) — антигуанский футболист.
 Джереми, Рон (род. 1953) — американский порноактёр и режиссёр.
  — фильм 1973 года.
 «Jeremy» — песня Pearl Jam.
 «Jeremy» — песня Mumm-Ra.
 Jeremy — роман Хью Уолпола, вышедший в 1919 году.

См. также 
 Жереми